El controversial término guerra sucia se ha utilizado en distintos contextos para indicar situaciones de intervención del ejército, de grupos paramilitares o terroristas contra la población civil de un país.

 En Argentina, se denomina a veces guerra sucia a las medidas de represión militar transformadas en un genocidio político calculado en 30000 desaparecidos, contra la llamada subversión, ciudadanos disidentes con la política del gobierno de María Estela Martínez de Perón primero, y con la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Ver: Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980.

 En España, se llamó guerra sucia a las acciones desarrolladas entre 1986 y 1987 por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que cometieron asesinatos, secuestros y torturas, tanto de miembros de ETA como de civiles no implicados, en la lucha contra el terrorismo nacionalista vasco.

 En México, se llamó guerra sucia a las medidas de represión política y militar tomadas contra las organizaciones de tendencia Socialista y Comunista —como el Partido de los Pobres— entre 1968 y 1980, sobre todo en el estado de Guerrero.